Flotsam bezeichnet:
 Treibgut, welches nicht absichtlich von Bord eines Schiffes geworfen wurde
 Die Metal-Band Flotsam and Jetsam aus Arizona
 Flotsam-Moränen, Moränen in den Prince Albert Mountains des ostantarktischen Viktorialands